У цій статті представлені подробиці відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу 2002 року в африканській континентальній зоні (КАФ). Огляд відбіркового турніру представлений у статті Чемпіонат світу з футболу 2002 (кваліфікаційний раунд).

51 країна КАФ із 53-ох подала заявки на участь у ЧС-2002.  и  не брали участі,  знялися до жеребкування. Африканська континентальна зона отримала 5 (із 32) путівок до фінального турніру. 

Кваліфікаційний раунд був зіграний у 2 етапи:
 Перший етап: 50 країн розбиті на 5 пулів по 5 пар. Команди в кожній парі за 2-матчевою системою (вдома та на виїзді) визначають учасників фінального етапу.
 Фінальний етап: 25 країн розбиті на 5 груп по 5 команд у кожній. Команди грають кожна з кожною 2 матчі (вдома та на виїзді). Переможці груп отримують путівки.

Перший етап

Пул A 

|}

Пул В 

|}

Пул С 

|}

Пул D 

|}

Пул Е 

|}

Фінальний етап

Група А 

|valign="top"|

Група В 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Група E 

|valign="top"|

 була дискваліфікована ФІФА, так як їхня футбольна асоціація була замінена за політичними причинами. Результати матчів із її участю були анульовані.

Кваліфіковані збірні

Джерела 
 FIFA.com results 
 Rsssf.com results 

Чемпіонат світу з футболу 2002